Vordtriede ist der Familienname folgender Personen:

 Fränze Vordtriede (1911–1997), deutsch-amerikanische Anglistin, Emigrantin und Hochschullehrerin
 Gustav Adolf Vordtriede (1882–1929), deutscher Fabrikant in Herford
 Julius Vordtriede (1820–1899), deutscher Auswanderer, Sprachlehrer und Journalist
 Käthe Vordtriede (1891–1964), deutsche Journalistin, Schriftstellerin und Emigrantin
 Werner Vordtriede (1915–1985), deutsch-amerikanischer Emigrant, Literaturwissenschaftler und Schriftsteller

Siehe auch:
 Vordtriede-Haus Freiburg, Erinnerungsort und Wohnsitz der jüdischen Familie Vordtriede von 1926 bis 1938